Federico I de Ansbach y Bayreuth (también conocido como Federico V;  o ; 8 de mayo de 1460 - 4 de abril de 1536) nació en Ansbach siendo el hijo mayor del Margrave Alberto III de Brandeburgo con su segunda esposa Ana, hija del Elector Federico II de Sajonia. Su hermanastro mayor que él era el Elector Juan Cicerón de Brandeburgo. Federico sucedió a su padre como Margrave de Ansbach en 1486 y a su hermano menor Segismundo como Margrave de Bayreuth en 1495.

Después de agotar las finanzas del margraviato con su lujoso estilo de vida, Federico I fue depuesto por sus dos hijos mayores, Casimiro y Jorge, en 1515. Fue entonces encerrado en el Castillo de Plassenburg por su hijo mayor Casimiro en una torre de la que no pudo escapar durante 12 años. Entonces, su hijo Casimiro asumió el gobierno del Margraviato de Bayreuth (Kulmbach) y su hijo Jorge asumió el gobierno del Margraviato de Ansbach. Sin embargo, el derrocamiento de Federico indignó a sus otros hijos varones y llevó a contramedidas de largo alcance. Cuando el Elector Joaquín I de Brandeburgo visitó Kulmbach durante su viaje a Augsburgo, y quiso abogar por la liberación de Federico, se le impidió la entrada al Castillo de Plassenburg. La disputa familiar fue finalmente resuelta cuando se alcanzó un acuerdo en 1522, en que fueron atendidas las demandas de los hijos menores de Federico.

Familia e hijos 
El 14 de febrero de 1479, en Fráncfort del Oder, Federico I contrajo matrimonio con la Princesa Sofía Jagellón (6 de abril de 1464 - 5 de octubre de 1512), hija del rey Casimiro IV de Polonia con su esposa Isabel de Austria, y hermana del rey Segismundo I de Polonia. Tuvieron diecisiete hijos:
 Casimiro, Margrave de Brandeburgo-Kulmbach (27 de septiembre de 1481, Ansbach - 21 de septiembre de 1527, Buda).
 Isabel, murió joven.
 Margarita de Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (10 de enero de 1483, Ansbach - 10 de julio de 1532).
 Jorge, Margrave de Brandeburgo-Ansbach (4 de marzo de 1484, Ansbach - 27 de diciembre de 1543, Ansbach).
 Sofía de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach (10 de marzo de 1485, Ansbach - 24 de mayo de 1537, Liegnitz), desposó el 14 de noviembre de 1518 al Duque Federico II de Legnica.
 Ana de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach (5 de mayo de 1487, Ansbach - 7 de febrero de 1539), desposó el 1 de diciembre de 1518 al Duque Wenceslao II de Cieszyn.
 Bárbara, murió joven.
 Alberto, 1º Duque de Prusia (17 de mayo de 1490, Ansbach - 20 de marzo de 1568, Castillo de Tapiau), Gran Maestre de la Orden Teutónica de 1511 a 1525, y primer Duque de Prusia a partir de 1525.
 Federico de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach (13 de junio de 1491, Ansbach - ca. 1497).
 Juan, Virrey de Valencia (9 de enero de 1493, Plassenburg - 5 de julio de 1525, Valencia).
 Isabel de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach (25 de marzo de 1494, Ansbach - 31 de mayo de 1518, Pforzheim), desposó en Pforzheim el 29 de septiembre de 1510 al Margrave Ernesto de Baden-Durlach.
 Bárbara de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach (24 de septiembre de 1495, Ansbach - 23 de septiembre de 1552), desposó en Plassenburg el 26 de julio de 1528 al Landgrave Jorge III de Leuchtenberg.
 Federico de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach (17 de enero de 1497, Ansbach - 20 de agosto de 1536, Génova), canónigo en Würzburg y Salzburg.
 Guillermo, Arzobispo de Riga (30 de junio de 1498, Ansbach - 4 de febrero de 1563, Riga).
 Juan Alberto, Arzobispo de Magdeburgo (20 de septiembre de 1499, Ansbach - 17 de mayo de 1550, Halle)
 Federico Alberto, murió joven.
 Gumprecht de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach (16 de julio de 1503, Ansbach - 25 de junio de 1528, Nápoles), canónigo en Bamberg.

Ancestros

Bibliografía 
 
 Reinhard Seyboth: Die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach unter der Regierung Markgraf Friedrichs der Älteren (1486–1515) (= Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 24). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, ISBN 3-525-35921-7 (Zugleich: Regensburg, Universität, Dissertation, 1983-84 Digitalizado).
 Elke Tkocz: Friedrich der Ältere, Markgraf von Brandenburg † 1536. En: Erich Schneider (Hrsg.): Fränkische Lebensbilder. Bd. 22, Würzburg 2009, pp. 41-64.

Margraves de Bayreuth
Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVI (casa de Hohenzollern)
Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XV
Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XV (casa de Hohenzollern)
Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XVI (casa de Hohenzollern)